Lu Pin (; ur. 1972 w Szanghaju) – chińska rzeźbiarka.

Studiowała w Szanghajskiej Wyższej Szkole Publikacji i Wydawnictw oraz na warszawskiej ASP u profesora Stanisława Słoniny, profesora Jana Kucza i profesora Janusza Pastwy. Jest autorką projektu największego pomnika Fryderyka Chopina, który w 2007 stanął w Szanghaju. W 2007 roku z rąk Ministra Kultury RP otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W roku 2008 otrzymała od polskiego Ministra Spraw Zagranicznych dyplom za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie promocji Kultury Polskiej w Świecie. Mieszka na stałe w Polsce. Jej ulubioną formą jest rzeźba monumentalna.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Największy na świecie pomnik Chopina, Gazeta Wyborcza
  strona Towarzystwa przyjaźni polsko-chińskiej
 
 Strona z prezentacją artystycznej biżuterii Lu Pin

Chińscy artyści
Odznaczeni Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Rzeźbiarze
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Szanghaju